Игры в Группе C на чемпионате мира 1998 года проходили с 12 по 24 июня 1998 год. Группа состояла из Саудовской Аравии, Дании, Франции - страны-хозяйки чемпионата и ЮАР.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Саудовская Аравия была на 34-м месте, Дания — на 27-м, Франция — на 18-м и ЮАР на 24-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе D, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы D.

Саудовская Аравия — Дания

Франция — ЮАР

ЮАР — Дания

Франция — Саудовская Аравия

Франция — Дания

ЮАР — Саудовская Аравия 

Чемпионат мира по футболу 1998